Риджфилд - топоним:

 Риджфилд — город в округе Фэрфилд, штат Коннектикут, США.
 Риджфилд — боро в округе Берген, Нью-Джерси, США.
 Риджфилд — тауншип в округе Берген, Нью-Джерси, США.
 Риджфилд — город в округе Кларк, штат Вашингтон, США.
 Риджфилд — тауншип в округе Гурон, штат Огайо, США.